Głos Pracy – pismo związane z KPP
 Głos Pracy – pismo związane z NPR
 Głos Pracy – pismo wydawane w Kanadzie od 1932 do 1940
 Głos Pracy – pismo wydawane od 1951 do 1981 w Warszawie, do 1980 organ Centralnej Rady Związków Zawodowych.